Сеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 Сеян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна

Особи 
 Луцій Елій Сеян — політичний діяч ранньої Римської імперії, командувач преторіанської гвардії